Sambuc steht für:
 Sambuco, Gemeinde in der Provinz Cuneo, Region Piemont, Italien
 Le Sambuc, Ortsteil der Stadt Arles, Département Bouches-du-Rhône, Frankreich